Aldwark (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Aldwark (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire